Marawi (Lanao del Sur), een stad in de Filipijnse provincie Lanao del Sur;
Marawi (Soedan), een district in Soedan.